Jeżewnica (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Świecki, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Jeżewnica (Pommeren), een plaats in het Poolse district Starogardzki, woiwodschap Pommeren